Lockheed Martin MULE (в переводе на рус. яз. — «мул», аббр. от англ. Multifunction Utility/Logistics and Equipment — «многоцелевой вездеходный/логистический [для перевозки людей] и снаряжения»;  по классификации Армии США XM1217, XM1218 и XM1219 в зависимости от модификации) — многоцелевая роботизированная платформа военного назначения, разрабатывавшаяся компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control Systems по заказу Армии США для оснащения мотопехотных подразделений в рамках долгосрочной целевой программы перевооружения Сухопутных войск «Боевые системы будущего». Всего в рамках программы, за период с 2003 по 2013 гг., на НИОКР и сопряжённые статьи расходов предполагалось израсходовать 261,7 млн долларов из средств ассигнованных на нужды Армии США из Государственного бюджета США.

Техническое описание 
Машины на базе роботизированной платформы MULE разрабатывались как средства огневой поддержки, инженерно-сапёрного и транспортного обеспечения, сопровождающие мотопехотные подразделения, действующие в пешем порядке в условиях пересечённой и труднодоступной местности. Машины предполагалось оснастить системой автономной навигации (англ. Autonomous Navigation System). С целью увеличения боевых и маневренных возможностей подразделений, оснащённых машинами на базе MULE, конструкторами была предусмотрена возможность  переброски по машин воздуху, на борту или на внешней подвеске армейской военно-транспортной авиации — вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk и Boeing CH-47 Chinook. В отличие от своего собрата — родственного проекта по разработке тяжёлых боевых машин ARV, лёгкие транспортные, инженерные и разведывательные машины MULE, оборудованные системами автономной навигации, не нуждались в наличии человека-оператора для выполнения заложенной программы действий при сопровождении войск.

Программа разработки 

Согласно нормативной документации Министерства обороны США, предварительные квалификационные испытания (англ. Initial Qualification Testing), совместно представителями предприятия-изготовителя и представителями заказчика, предполагалось провести в период с 2010 по 2012 гг., технические полевые испытания (англ. Technical Field Tests) — с 2011 по 2013 гг., предварительные войсковые испытания (англ. Initial Operational Test and Evaluation) были назначены на 2014 г.

Модификации 
В рамках проекта MULE разрабатывались следующие модификации машин:

MULE-T 

MULE-T (Transport, XM1217) — транспортный вариант на колёсной базе, с грузоподъёмностью от 860—1090 кг для перевозки личного состава, оружия, снаряжения и другого военного имущества, эвакуации раненных с поля боя, подвоза боеприпасов, воды, продовольствия, и других целей. Грузоподъёмность позволяла ему перевозить на борту вооружение и снаряжение двух мотопехотных взводов.

MULE-C 
MULE-C или MULE-CM (Counter Mine, XM1218) — инженерно-сапёрный вариант на колёсной или гусеничной базе, для обнаружения, обозначения и нейтрализации противотанковых мин, интегрированный в систему обнаружения мин бригадной тактической группы (англ. Ground Standoff Mine Detection System, сокр. GSTAMIDS). После проведения мер инженерной разведки местности и обнаружения взрывоопасных предметов, машина отмечает на местности безопасный коридор для прохождения войск, видимый как в светлое, так и в тёмное время суток.

ARV-A-L 

ARV-A-L (Assault Light, XM1219) — облегчённый боевой вариант, предназначенный для огневой поддержки и разведывательного обеспечения мотопехотных подразделений, оснащённый разведывательной аппаратурой, оснащённый средствами мониторинга и контроля боевой обстановки, средствами обнаружения и наведения на цель управляемого оружия соединения.

Планы по оснащению войск 
Транспортные платформы MULE предполагалось поставить на вооружение общевойсковых батальонов смешанного состава бригадных тактических групп Сухопутных войск  (англ. Future Combat Systems Brigade Combat Team Combined Arms Battalion, сокр. FCS BCT CAB), наряду с другими образцами самоходной военной техники в качестве средств транспортировки, огневой поддержки и инженерно-сапёрного обеспечения войск, из расчёта по восемнадцать транспортных машин MULE-T и шесть облегчённых боевых машин ARV-A-L (с включением их в штат штабной роты, т. е. в непосредственное подчинение начальнику штаба батальона), а также десять инженерных машин MULE-C на один батальон.

Сравнительная характеристика

См. также 
 ARV

Примечания 

Отменённые проекты производства американской бронетехники
Отменённые проекты производства американской военной робототехники
Роботы по алфавиту